The White Tower steht für:
 The White Tower (McDonald Island), Felssäule auf McDonald Island im südlichen Indischen Ozean
 Originaltitel des US-amerikanischen Abenteuerfilms Hölle am weißen Turm aus dem Jahr 1950